Società Sportiva Virtus - um clube de futebol de Acquaviva, em San Marino.
 494 Virtus - um asteróide da cintura principal com um diâmetro de 85,52 quilómetros, a 2,8190405 UA.
 Bassano Virtus 55 Soccer Team - um time italiano de futebol, da cidade de Bassano del Grappa, Veneto.
 Pallacanestro Virtus Roma - um clube italiano de basquete.
 Volkswagen Virtus - automóvel sedan, desenvolvido pela Volkswagen, derivado do Volkswagen Polo hatch.

Desambiguação